Pere Carbonell Amengual (Palma, 1969), pescador de pesca submarina mallorquí
 Pere Carbonell i Fita (Barcelona, 1916), activista polític català, militant del Front Nacional de Catalunya
 Pere Carbonell i Huguet (Sarrià, 1850 – Barcelona, 1927), escultor català
 Pere Miquel Carbonell i Soler (Barcelona, 1434 - 1517), historiador, humanista, notari i poeta